На стадии Топ 16 в четырёх группах разыгрываются путевки в 1/4 финала Евролиги. Команды, занявшие первые два места выходят в следующий раунд Евролиги.

Группа Е

Турнирная таблица

Результаты 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Группа F

Турнирная таблица

Результаты 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Группа G

Турнирная таблица

Результаты 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

Группа H

Турнирная таблица

Результаты 
 1 тур

 2 тур

 3 тур

 4 тур

 5 тур

 6 тур

MVP Топ 16

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2011/2012